A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) é uma comissão permanente da atividade legislativa  do Senado Federal do Brasil, formada por 17 senadores e 17 suplentes. Atualmente, é presidida pelo senador Rodrigo Cunha, sendo o presidente anterior, o senador Vanderlan Cardoso.

Ver também 
 Comissões parlamentares no Brasil

Comissões parlamentares no Brasil
Senado Federal do Brasil
Ciência e tecnologia no Brasil
Comunicações do Brasil